Драган Стефанов Зографов е български общественик, учител и писател от Македония.

Биография 

Роден е през 1884 година в Битоля в семейството на учителите Стефан Зографов и Фания Зографова. През 1903 година завършва Битолската българска класическа гимназия, където негов учител по литература е Кръсте Мисирков. През 1904-1906 година учи в Софийския университет. Завършва философия и руска литература във Фрибурския университет, Швейцария. Първоначално преподава български и френски език в Педагогическото училище в Сяр, а между 1903 и 1904 година и в Битолската гимназия. От 1911 до 1913 година е преподавател в Солунската българска девическа гимназия.

Бил е учител в девическата гимназия в Стара Загора, мъжките гимназии в Хасково и Айтос. През 1927 година заедно с Димитър Господинкин основава списание „Българска реч“. Освен това преподава в Американския колеж в Самоков, в Духовната семинария в София и Първа и Втора мъжка гимназия. През 1941 година е назначен за директор на Битолската смесена гимназия. През същата година издава стихосбирката „Приказна пролет“.

Умира след 1974 година.

Родословие

Външни препратки 
 „Знамето, което се развеваше... (Спомени от 1903 год.)“, спомени на Драган Зографов публикувани във в-к „Илинден“, год. IV, София, 2 август 1924 г.
 „Заслугите на братя Миладинови за нашата книжнина“, публикувано в сп. „Искра“, год. I, книга III, Солун, 1 януари 1912 година

Бележки 

Български общественици от Македония
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Родени в Битоля
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска търговска гимназия
Български поети
Български писатели от Македония
Възпитаници на Фрибурския университет
Хора с архиви в Централния държавен архив